Па́вел Я́нас (; 4 марта 1953, Пабьянице, Польская Народная Республика) — польский футболист, защитник. Выступал за сборную Польши. Бронзовый призёр чемпионата мира 1982 года. Бывший тренер сборной Польши, которой руководил на чемпионате мира 2006 года.

Карьера

Клубная 
Выступал за польские клубы: «Видзев», «Легия», а также «Осер» (Франция).

В сборной 
В сборной Польши Павел Янас дебютировал 24 марта 1976 года в товарищеском матче со сборной Аргентины, завершившимся поражением поляков со счётом 1:2.

В 1982 году принял участие в чемпионате мира. В тот год поляки завоевали бронзовые медали, обыграв в матче за третье место сборную Франции со счётом 3:2. Янас сыграл во всех семи матчах сборной на чемпионате.

Последний раз сыграл за сборную 27 марта 1984 года в товарищеском матче со сборной Швейцарии (матч завершился ничьей со счётом 1:1).

Всего за сборную сыграл 53 матча, забил 1 мяч.

Тренерская 
После окончания игровой карьеры стал помощником главного тренера в «Легии», а в начале 1994 года сам возглавил этот клуб. При нём «Легия» дважды выигрывала чемпионат Польши, дважды Кубок Польши и один раз Суперкубок Польши, а также вышла в четвертьфинал лиги чемпионов 1995/96.

С 2002 по 2006 год был главным тренером сборной Польши. Под его руководством команда успешно прошла отборочный турнир чемпионата мира 2006 года, однако в финальной стадии выступила неудачно: проиграв первые два матча Эквадору и Германии, Польша вылетела уже после группового этапа и выиграла только у Коста-Рики. Российская пресса утверждала, что Янас в игре с Эквадором по поведению был слишком схож с Георгием Ярцевым, поскольку «гримасничал, раскачивался, без конца сводил брови» и упрямо действовал в своей манере, игнорируя возмущения польских болельщиков.

2 августа стал главном тренером «Бытовии».

Достижения

Командные 
 Сборная Польши
 Бронзовый призёр чемпионата мира: 1982

 «Видзев»
 Серебряный призёр чемпионата Польши: 1977
 Чемпион второго дивизиона чемпионата Польши: 1975
 Финалист Кубка польской лиги: 1977
 Обладатель Международного футбольного кубка: 1976

 «Легия»
 Бронзовый призёр чемпионата Польши (2): 1980, 1988
 Обладатель Кубка Польши (2): 1980, 1981
 Финалист Кубка Польши: 1988
 Итого: 2 трофея

 «Осер»
 Бронзовый призёр чемпионата Франции: 1984

Тренерские 
 «Легия»
 Чемпион Польши (2): 1994, 1995
 Серебряный призёр чемпионата Польши: 1996
 Обладатель Кубка Польши: (2): 1994, 1995
 Обладатель Суперкубка Польши: 1994
 Финалист Суперкубка Польши: 1995
 Итого: 5 трофеев

 «Видзев»
 Чемпион второго дивизиона чемпионата Польши: 2010

Клубная статистика

Статистика в сборной 

Итого: 53 матча / 1 гол; 23 победы, 13 ничьих, 17 поражений.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 Статистика матчей за сборную Польши на сайте eu-football.info 
 
 
 
 Статистика матчей за сборную Польши на сайте rsssf.com 
 
 Профиль игрока на footballdatabase.eu 

Футболисты Польши
Игроки сборной Польши по футболу
Игроки ФК «Видзев»
Игроки ФК «Легия»
Игроки ФК «Осер»
Футбольные тренеры Польши
Тренеры сборной Польши по футболу
Тренеры ФК «Легия»
Тренеры ФК «Амика»
Тренеры ФК «Белхатув»
Тренеры ФК «Видзев»
Тренеры ФК «Полония» Варшава
Тренеры ФК «Лехия» Гданьск